Mannenharten (film), een film uit 2013
 Mannenharten (single), een single van BLØF